Mask (filme) (Marcas do Destino, no Brasil), um filme norte-americano de 1985 dirigido por Peter Bogdanovich.
 M.A.S.K (desenho animado)- série animada produzida pelo estúdio DiC Entertainment.
Mask (álbum de Bauhaus)
Mask (álbum de Vangelis)
Mask (série de televisão)

Ver também 
The Mask
The Mask (filme)

Desambiguação